Het Nederlands kampioenschap dammen voor vrouwen 1999 vond plaats in Stadskanaal van 17 tot en met 26 november 1999. Er werd 1 partij per dag gespeeld met een rustdag op 21 november. 

Nina Hoekman werd bij haar derde deelname kampioene met 16 punten uit 9 partijen, gevolgd door Tanja Chub met 14 punten en Karen van Lith met 12 punten. Om uit te maken wie als vierde geklasseerd zou worden, wat automatische plaatsing inhield voor de finale van het volgende jaar, is er een barrage gespeeld. Deze barrage werd in regulier tempo gespeeld van 17 tot en met 19 december. Erna Wanders won en werd dus als vierde geklasseerd.

Resultaten

* Bij een gelijk aantal punten in het eindklassement wordt als hoogste geklasseerd eerst degene met meer winstpartijen, en vervolgens degene met meer SB punten. Om de 4e plaats, die recht geeft op een finaleplaats het volgend jaar, moet een barrage gespeeld worden.
** SB staat voor Sonneborn-Berger punten, een vorm van weerstandspunten.

Externe links
 Eindstand met scoretabel
 Barrage
 Fragmenten van het kampioenschap

Dammen in 1999
Nederlands kampioenschap dammen vrouwen
Sport in Stadskanaal
Sportevenement in Groningen (provincie)